Sotades d'Atenes, poeta còmic atenenc
 Sotades de Maronea, poeta grec